

Александровка — село, Ново-Бухтарминська селищна адміністрація, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Александровка — село, Средигорненський сільський округ, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Александровка — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Александровка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Александровка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Александровка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Александровка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Александровка — село в Расейняйському районі

Александровка — село, Кантемірський район
 Александровка — село, Флорештський район

Александровка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Александровка — хутір, Аксайський район, Ростовська область
 Александровка — село, районний центр, Оренбурзька область
 Александровка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Александровка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Александровка — хутір, Бірський район, Башкортостан
 Александровка — село, Благовіщенський район, Алтайський край
 Александровка — присілок, Бедеєво-Полянська сільська рада, Благовіщенський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Саннинська сільська рада, Благовіщенський район, Башкортостан
 Александровка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Александровка — селище, Великоберезниківський район, Мордовія
 Александровка — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Александровка — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Александровка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Александровка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Александровка — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Александровка — селище, Калманський район, Алтайський край
 Александровка — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Александровка — село, Караідельський район, Башкортостан
 Александровка — село, Бузов'язівська сільська рада, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Александровка — село, Комишлінська сільська рада, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Александровка — присілок, Кисельовський міський округ, Кемеровська область
 Александровка — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Александровка — село, Красногорський міський округ, Московська область
 Александровка — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Александровка — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Александровка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Александровка — село, Лямбірський район, Мордовія
 Александровка — село, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Александровка — село, Мелеузівський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Александровка — село, Наро-Фоминський міський округ, Московська область
 Александровка — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Александровка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Александровка — село, Коломенський міський округ, Московська область
 Александровка — селище, Подольський міський округ, Московська область
 Александровка — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Александровка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Александровка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Александровка — село, Сладковський район, Тюменська область
 Александровка — село, Смоленський район, Алтайський край
 Александровка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Александровка — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Александровка — село, Сорокинський район, Тюменська область
 Александровка — село, Суєтський район, Алтайський край
 Александровка — село, Табунський район, Алтайський край
 Александровка — селище, Темниковський район, Мордовія
 Александровка — присілок, Теньгушевський район, Мордовія
 Александровка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Александровка — присілок, Чамзінський район, Мордовія
 Александровка — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Александровка — село, Читинський район, Забайкальський край
 Александровка — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 2-а Александровка
 Александровське
 Білорус-Александровка
 Олександрівка